Meszlényi Zoltán (1892–1951) római katolikus püspök, mártír
 Meszlényi Zoltán (1940–2005) gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, szakíró
 Meszlényi Zoltán-díj épületgépészeti szakmai elismerés

Jegyzetek